Júpiter Casio es el nombre bajo el cual se adoraba a Júpiter en tres lugares distintos: 

 El primero en una montaña elevada que separaba Egipto de Palestina a unas doce leguas de Pelusium, y en donde decían que estaba el sepulcro de Pompeyo. 
 El segundo era el monte Casino, en Siria, cerca de Antioquía. 
 El tercero era Cassiopé, ciudad de Corfú, situada en la parte occidental de la isla y la más cercana al continente. Aquí es en donde Suetonio representa el desembarco de Nerón, cantando un himno ante el altar de Júpiter Casio.

La figura más común con que se representaba a este dios era una roca o montaña escarpada sin ninguna figura humana y solo con un águila a un lado. Táciyo dice que Júpiter Casio tenía también un templo en Pelusium donde estaba representado bajo la figura de un joven parecido a Apolo, con los brazos extendidos y una naranja en la mano.

Referencias 

Dioses de la mitología romana
Zeus